Dellberg steht für:
 Dellberg (Taunus), ein  hoher Berg im Westlichen Hintertaunus im Taunus, bei Rettert im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Dellberg (Altmark), ein  hoher Berg im Stendaler Land in der Altmark, beim Ortsteil Insel der Stadt Stendal im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Dellberg ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Dellberg (1886–1978), Schweizer Politiker
 Lionel Dellberg (* 1982), Schweizer Entertainer